Таньє́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на північний схід від Парижа, 115 км на південний схід від Ам'єна, 31 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Таньєр на сайті французького Національного інституту географії
 Таньєр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Таньєр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Таньєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Таньєр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена